Il doppio del torneo di tennis BH Telecom Indoors 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ernests Gulbis e Deniss Pavlovs che hanno battuto in finale Jan Mertl e Lukáš Rosol 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Alessandro Motti /  Uros Vico (quarti di finale)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (primo turno)

 Thomas Oger /  Nicolas Tourte (semifinali)
 Jan Mertl /  Lukáš Rosol (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Telecom Indoors 2007